Le qualificazioni del singolare del Legg Mason Tennis Classic 2006 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Legg Mason Tennis Classic 2006 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie

 Nathan Healey (primo turno)
 Andrea Stoppini (Qualificato)
 Fabio Fognini (primo turno)
 Luke Bourgeois (secondo turno)

 Bjorn Rehnquist (primo turno)
 Karan Rastogi (primo turno)
 Prakash Amritraj (primo turno)
 Gianluca Naso (secondo turno)

Qualificati 

 Phillip King
 Andrea Stoppini

 Ryan Sweeting
 Wesley Whitehouse

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Legg Mason Tennis Classic 2006